Westerdale (Schotland), een plaats in het Schotse raadsgebied Highland
 Westerdale (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire